Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1988, disputat al circuit de Silverstone el 10 de juliol del 1988.

Resultats

Altres 
 Pole: Gerhard Berger - 1' 10. 133 

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 23. 308 (a la volta 48)

Referències 
 

Gran Bretanya
1988